Артукиды — тюркская династия, правившая в XII—XV веках в Западной Армении, Северной Сирии и Северном Ираке.  Ветви династии Артукидов управляли из Хисн Кайфы (ныне — Хасанкейф) между 1098—1232 годами, Мардина между 1107—1186 годами и Хартперта.

Артукогуллары принимали активное участие в войнах с крестоносцами и при этом проводили политику религиозной терпимости. В XIII веке власть Артукидов стала слабеть, и им пришлось стать вассалами более сильных династий, среди которых были Сельджукиды, Хорезмшахи, Хулагуиды, Ак-Коюнлу, Тамерлан. В 1409 году земли Артукогулларов были захвачены Кара-Коюнлу.

Происхождение династии 
В 1962 году А. Севим писал, что   указывал происхождение династии из племени дюгер. Изучив штамп  на монетах династии (в частности, Тимурташа, сына  Иль-Гази), Али Эмири-эфенди  утверждал, что Артукиды принадлежали к племени кайы. Халил Юнанч так же утверждал, что клейма на монетах Артукогуллары аналогичны клеймам племени кайы. Ф. Сюмер заявил, что штамп не похож на штампы Кайи, показанные Кашгарлы, Решидуддином и Языджиоглу, но  больше похож на тамгу племени Дегер у Языджиоглу. В 1962 году Ф. Сюмер полагал, что невозможно одноначно прийти к определенному выводу, что Артукиды происходят от дегер, но в 1991 году утверждал, что Артук был вождем племени Дёгер.

Предыстория бейлика 
После поражения византийского императора Романа Диогена в битве при Манцикерте в 1071 году в Анатолию массово стали переселяться тюркские племена, поскольку Византия не могла защищать свои границы. Военачальники Альп-Арслана захватывали византийские земли и образовывали на них независимые или полунезависимые бейлики.

Огузское племя дюгер из Средней Азии осело в Анатолии. Вождём племени был Артук бен Эксюк, служивший Альп-Арслану с 455/1063 года и принимавший участие в разгроме византийцев при Манцикерте. Невозможно точно определить место, откуда племя прибыло, но есть теория, что предки Артука жили в городе под названием Шехриман на западе Каракумов на территории современного Туркменистана.

Артук служил Мелик-шаху и участвовал в кампании против Мерванидов Диярбакыра. Попав в немилость к султану Мелик-шаху, Артук поступил на службу к его брату Тутушу. Всесте они захватили Иерусалим в 1085 году и победили Сулеймана ибн Кутулмыш в 1086 году. Тутуш отдал Артуку Иерусалим в икта, где Артук и умер в 1090/91 году .

Сыновья Артука Сукман и Иль-Гази, продолжали управлять Иерусалимом. В следующем 1092 году умер султан Мелик-шах, и началась борьба за власть между его сыновьями Мухаммедом Тапаром и Баркияруком и братом, сирийским правителем Тутушем. Артукиды последовали за Тутушем в Джазиру и приняли его сторону в войнах с его племянниками (1092-5)

После гибели Тутуша в битве с Баркияруком в 1095 году один из его сыновей, , правил в Алеппо, тогда как второй, Дукак, унаследовал Дамаск. Конфликты между братьями действовали дестабилизирующе на регион. Сукман и Иль-Гази покинули Иерусалим приняли участие в борьбе между сыновьями Тутуша. Сукман на стороне Рыдвана, Иль-Гази — на стороне Дукака. Позже братья вернулись в Иерусалим со своим братом Иль-Гази. Шиитский фатимидский халиф использовал ослабление тюрок после поражений от крестоносцев и  послал войско под командованием Аль-Афдала, чтобы захватить город. Братья некоторое время сопротивлялись армии Фатимидов, но были вынуждены сдать город (1098). Сукман отправился к атабеку Алеппо Рыдвану. Иль-Гази некоторое время служил одному из сыновей Меликшаха, Мухаммеду Тапару, которого он поддерживал против его брата Баркиярука. Мухаммед Тапар назначил Иль-гази управлять Багдадом.

Основание бейликов 
В 1097 году племяннику Сукмана удалось занять Мардин. Сам Сукман овладел Суручем, но в том же году был изгнан оттуда графом Эдессы Бодуэном. В 1102 году в результате ссор между вождями Джазиры Сукман завладел Хисн-Кейфой, теперь он контролировал многочисленные районы далее на север, а потом унаследовал Мардин. Сукман принимал участие в войнах против франков, и в 1104 году у Харрана захватил графа Болдуина Эдесского. Вскоре после этого он умер. Мухаммед Тапар, который стал единственным султаном после смерти Баркиярука, отправил Иль-Гази обратно в Амид. В 1107 году Иль-Гази принимал участие в кампании против Джекермыша, в которой погиб сельджукский султан Рума Кылыч-Арслан, а в 1108 году он занял  в Мардине одного из сыновей Сукмана (другой сын, Дауд, сохранил Хисн-Кейфу). В 1118 году Мухаммед Тапар умер, и Иль-Гази захватил последний город Сельджукидов в районе Амид - Майяфарикин. 

Племянник Иль-Гази Балак с 1113 года создавал и увеличивал к северо-востоку от Диярбакыра своё княжество, столицей которого сначала была Пала, а затем Хартперт. После смерти Балака в 1124 году Артукиды больше не правили в Алеппо. Сын Ильгази  Сулейман, правивший в Майяфарикине, умер в  1130 (1124) году. На смену ему пришёл другой сын Иль-Гази, Тимурташ, правивший в Мардине. Бейлик Балака перешёл к правившему в Хисн-Кайфе с 1104 года сыну Сукмана, Дауду, который женил своего сына на дочери Балака. С тех пор две ветви поддерживали раздельное существование в течение двух столетий.

Хиснкейфская ветвь (1102—1232) 
После смерти эмира Мосула Кербоги жители Мосула поддержали туркмена Мусу в качестве правителя против эмира Караджи. Караджа выступил против Мусы. После этого Муса попросил помощи у Сукмана и пообещал дать Хысникейф за 10 000 динаров. Муса с помощью Сукмана победил, но вскоре был убит. Сукман отправился в Хысникейф, взял город у племянника Мусы и основал Хиснкейфскую ветвь Артукидов. Сукман выразил свою верность султану Тапару, чтобы укрепить свое господство. В это время Мардин находился под властью племянника Сукмана Якути. Воспользовавшись спором по поводу его смерти, Сукман захватил Мардин в 1103 году и объединил большую часть области Диярбыкыр. Сукман нанес сильный удар крестоносцам вместе с Эмиром Джекермишем в 1104 году, а также захватил короля Иерусалима и графа Здессы. Однако Сукман заболел вскоре после этой победы и умер в октябре 1104 года.

Его сменил его сын Ибрагим, которому пришлось подчиняться дяде Ильгази.

Когда Ибрагим умер в 1108 году, его брат Давуд стал правителем Артукидов. Давуд заключил союз с Тимурташем, правителем Мардина, против Занги, атабега Мосула (1130 г.). Влияние Давуда на туркмен было очень сильным. Хотя он противостоял атабеку Мосула силами, которые он предоставил от них, он потерпел поражение и был вынужден оставить Серче и Дару Занги.

Его сын Фахреддин Кара Арслан заменил Давуда, умершего 1 августа 1144 года. Кара Арслан заключил соглашение с анатолийским сельджукским султаном Месудом I против Занги. После убийства Занги при осаде замка Джабер, Кара Арслан захватил Гергер и Харпут (1150 г.). Кара Арслан, заключивший союз с его сыном Нурреддином Махмудом, который стал правителем Алеппо после Занги, умер в 1167 году, и его место занял его сын Нэреддин Мухаммед.

В его время Айюбиды начали набирать силу в Сирии. Мухаммед вошел под покровительством Селахаддин-и Эйюби и присоединился к осаде Мосула и Амида. Селахаддин, захвативший Амида, отдал его Мухаммеду в обмен на его службу (1183 г.).

Мухаммеда сменил его сын Кутбуддин II Сукман (1185). Сукман пытался вернуть некоторые территории, воспользовавшись смертью Селахаддин-и Эйюби (1193 г.).. Перед смертью Сукман назначил наследником своего мамлюка и зятя Аяза. Однако несколько дней спустя полководцы свергли Аяз и назначили правителем брата Сукмана Насируддина Махмуда.

Махмуд сначала подчинялся аль-Адилю и аль-Камилю из Айюбидов, а затем анатолийскому сельджукскому султану Иззеддину Кейкавусу.

Его сын Мелик Месуд заменил Махмуда, умершего в 1222 году. Во время правления Мелик Месуда, правитель Айюбидов аль-Камиль сначала завоевал Амид, а затем Хысникейф и положил конец этой ветви Артукидов (630/1232).

Харпутская ветвь (1112-1124 и 1185-1233). 
Внук Артук-бея Балак б. Бахрам правил Харпутом в 1112 году и основал здесь свое собственное княжество с Палу в центре. Балак, проведший тяжелую борьбу с крестоносцами вместе со своими дядями Сёкменом и Ильгази,  взял Алеппо у Сулеймана (1123 г.). В следующем году он осадил Манбидж и он был ранен стрелой, выпущенной из замка (518/1124). После смерти Балака Харпут перешел в руки правителя Хиснкейфы Артукида Давуда и оставался под властью Хиснкейфской ветви до 1185 года. Хусамеддин Тимурташ также вторгся в Алеппо. После смерти Нуреддина Мухаммада в Хиснкейфу быстро прибыл брат Давида Имадуддин Абу Бакр, находившийся на службе у Салахаддина Эйюби. Но поскольку его племянник Сокмен II действовал раньше, чем он сам, и Салахаддин подтвердил свое господство над Хиснкейфой, он не мог получить это место. Однако ему удалось взять Харпут и его окрестности под свою власть и основать там независимое княжество (1185 г.). Абу Бакр умер в 1204 году, и ему наследовал его сын Низамеддин Ибрагим. После смерти Ибрагима правителем стал его сын Хызыр, а затем его сын Нуреддин Артук. Эти последние артукидские правители Харпута также признавали правление Айюбидов. Кемаледдин Камьяр, один из командиров Алаэддина Кейкубада, султана анатолийских сельджуков, нанес поражение Айюбидам вокруг Харпута. Некоторые командиры Айюбидов укрылись в замке Харпут. После осады замка в течение двадцати четырех дней сельджуки взяли его в августе 1234 года. Алаэддин Кейкубад пощадил правителя Артукидов и отдал ему Акшехир в качестве икты. Таким образом, эта ветвь Артукидов также исчезла.

Мардинская ветвь (1106—1409) 
Неджмеддин Ильгази после того, как был смещен с должности шихне Багдада, отнял Мардин у своего племянника Ибрагима. Ильгази за короткое время захватил Нусайбин и Харран. атем он прибыл в Алеппо по просьбе народа после убийства эмира Люлю и взял город под свой контроль (511/1118). Ильгази  вел  борьбу с крестоносцами, победил Роджера, правителя Антакьи, в долине Тель-Ифрин (июнь 1119 г.). 

Иракский сельджукский султан Махмуд отправил Некмеддина Ильгази в поход против грузин в 1121 году. Хотя он безуспешно вернулся из этого похода, он сменил на нем Мейяфарикина (Сильвана). Балак б. Бахрам и дамасский атабек Тугтегин сопровождали Иль-Гаи в экспедиции к замку Зардана, где он заболел и умер 19 ноября 1122 года.

После смерти Ильгази его сын Сулейман занял Мейяфарикин, сын Тимурташ стал править  Мардином, а его племянник Сулейман - в Алеппо. Тимурташ занял Алеппо после смерти  Балака (1124 г.). Однако неопытность Тимурташа оттолкнула жителей Алеппо, и позже Алеппо попал в руки эмира Аксунгура аль-Порсуки. 

Тимурташ также владел Мейяфарикином после смерти своего брата Сулеймана, но он не мог помешать Мосулу Атабеги Зенги захватить Нусайбин. После смерти Тимурташа в 547 (1152–1153 гг.) ему наследовал его сын Неджмеддин Алпы. Он  назначил  своего брата Джемаледдина править в города Хани, Сиван и Кулп, а Бахрама — в Дару. Некмеддин Алпи заключил союз с Нуреддином Махмудом. 

Вместо Альпи, умершего в 1176 г., его сын Кутбуддин Ильгази  II стал правителем. Во время свего Ильгази построил великую мечеть в Мардине. Правитель Айюбидов Селахаддин захватил Харран, Хабур, Дара и Нусайбин. Перед лицом угрозы страны Саладина Ильгази II заключил союз с  Кылычарсланом II. После его смерти в 1184 году на престол взошел его младший сын Хусамеддин Явлак (Йолук) Арслан. 

В свое время Ахлатшах   II Сёкмен взял Мардин Артукидов под свою защиту и поручил мамелюку по имени Низамеддин Алпкуш управлять им. Салахаддин вмешивался во внутренние дела Артукидов во время правления Ильгази II.   После смерти Сокмена они смогли вернуть Мейяфарикин, но не смогли удержать его под своей властью долгое время. Смерть Селахаддина в 1193 году дала Артукидам Мардина передышку, но вскоре бейлик пострадал от  интенсивной миграции туркмен с востока. Новый правитель Айюбидов аль-Меликюль-Адиль  осадил Мардин. Увидев, что опасность Айюбидов угрожает его собственной стране, атабек Мосул  Арсланшах оказал помощь Явлаку Арслану. В результате Айюбиды потерпели поражение и отошли от Мардина (1199 г.). 

Однако эль-Меликюль-Адил отправил своего сына эль-Меликюль-Эшрефа обратно в Мардин с большой армией в 1202 году. Артукиды Мардина, находившиеся в тяжелом положении, были вынуждены перейти под власть Айюбидов, подчинившись Аль-Маликуз-Захиру, правителю Алеппо. В результате Айюбиды потерпели поражение и отошли от Мардина (1199 г.). Однако эль-Меликюль-Адил отправил своего сына эль-Меликюль-Эшрефа обратно в Мардин с большой армией в 1202 году. 

После Явлака Арслана правителем в Мардине стал его брат Артук Арслан. В его время анатолийские сельджуки победили Айюбидов и установили свое господство в Восточной Анатолии. Артук Арслан воспользовался этой ситуацией, присоединился к Алаэддину Кейкубаду и выступил против Айюбидов. Однако правитель Айюбидов аль-Меликуль-Камиль  занял Урфу и Харран в 1236 году. 

После Алаэддина Кейкубада, султана анатолийских сельджуков Гияседдин Кейхусрев II отдал Синджар и Нусайбин, которые он освободил от Айюбидов, Артуку Арслану в качестве икта. Артуку Арслану, умершему в 1239 году после тридцатипятилетнего правления, наследовал его сын Неджмеддин Гази I. Он также воспользовался разногласиями между Айюбидами и заключил соглашение с Меликом Шахабеддином Гази, правителем Мейяфарикина Айюбида, против Айюбидов Алеппо. Он захватил Эдессу, Харран и Цезире. Во время правления Неджмеддина Гази монголы вошли в области Диярбекир и Мейяфарикин (1252 г.). Они грабили и совершали набеги до Серука, Харрана и Урфы, а в 1256 году заняли районы Харпут и Малатья. Монгольский хан Хулагу по пути в Сирию в 1257 году поручил отряду под командованием Ясмута захватить Мардин и Мейяфарикин. Этот монгольский отряд после долгой осады захватил Мейяфарикин. Поскольку у Мардина был укрепленный замок, он продержался более восьми месяцев, но в городе начался голод и разразилась эпидемия чумы. Неджмеддин Гази заболел и умер, и его место занял его сын Кара-Арслан (1260 г.). 

Отчаявшись, Кара-Арслан признал монгольское господство в обмен на возвращение Дара, Хабура, Нусайбина и Ресул'айна Артукидам, и после этого Артукиды Мардина стали вести более  спокойную жизнь. Кара-Арслан также участвовал в походах монголов на Мосул в 1260 г. и Сирию в 1281 г. После тридцатитрехлетнего правления Кара Арслану наследовал его сын Шемседдин Давуд. ВДавуда, умершего на третьем году правления, сменил его брат   Неджмеддин Гази II (1294 г.). В период его правления  еще больше возросла близость правителей Мардинских и Ильханов. Неджмеддин Гази умер в 1312 году, и ему наследовал его сын Али Алпи. Его правление длилось две недели, но его брат аль-Маликус-Салих, пришедший после него, правил более пятидесяти лет (1312-1364). Мамлюки во времена аль-Малику ас-Салиха постоянно нападали на Ильханов, постоянно беспокоили и подвластных ильханам Артукидов Мардина. Мамлюкский губернатор Алеппо Шехабеддин Каратай вторгся на территории Артукидов и разграбил Мардин и его окрестности (1315 г.). Туркмен Какаоглу Алаэддин, воспользовавшись смертью монгольского хана Олджайту, вторгся в Амид, взял в плен множество людей и приказал их убить.

После распада государства Хулагуидов в 1336 году Сулейман Хан и Чобаногуллары вошли в регион Диярбекир и вскоре подчинились аль-Меликюс-Салиху. С распадом государства Хулагуидов Восточная Анатолия попала в зону деятельности многих туркменских племен. Туркмены Каракоюнлу и Аккоюнлу начали приобретать влияние в регионе; Тем временем эль-Меликю'с-Салих умер в возрасте восьмидесяти лет (765/1364), и ему наследовал его сын эль-Меликуль-Мансур Ахмед. Ахмед обратился за помощью к Увейсу, правителю Джелайира, против нападения Байрама Ходжи, вождя туркмен Каракоюнлу. После его четырехлетнего правления правителем стал сын Ахмеда Махмуд (1368 г.). Махмуд был очень молод и Пробыл на престоле около четырех месяцев. Его сменил его дядя Шемседдин Давуд занял. Подобно тому, как правление Давуда, умершего в 1376 году, и его сына Меджуддина Исы, сменившего его, прошли с борьбой против Каракоюнлу, Мардин также подвергся вторжению Тамерлана. Меджуддин Иса потерпел поражение от правителя Каракоюнлу Кара Мехмеда в 1384 году. Несмотря на это, Каракоюнлу и Артукиды объединились против общего врага Тамерлана и попросили помощи у мамлюков. Мамлюкский султан Беркук послал Исе хилат в 1395 году. Однако, когда Тамерлан приблизился к Мардину, Иса был вынужден подчиниться ему , чтобы предотвратить вторжение Тамерлана в Мардин. Однако Иса не предстал лично перед Тамерланом, как правители Эрзен и Хиснкейфа. Разозлившись на это, Тамерлан послал солдат против Исы и даже на некоторое время осадил Мардин. Иса покинул Мардин до этой осады. Несмотря на это, он был схвачен Тамерланом и на три года заточен в Султание. Алаэддин Алтун Буга, визирь Исы, поставил своего племянника эль-Меликюс-Салиха на трон Мардина Артуклу. В этом случае Тамерлан освободил Ису. эль-Меликю'с-Салих передал трон Исе, пришедшему в Мардин. Иса вышел из повиновения, не присоединившись к силам, которые Тамерлан послал против мамлюков. Тамерлан не оставил его безнаказанным и осадил Мардин. Однако из-за длительной осады он поручил вождю Аккоюнлу Кара Осману захватить город. Через некоторое время Иса извинился и получил прощение (1403 г.). Однако он не смог предотвратить нападения Аккоюнлу на свою страну. Против Аккоюнлу Кара Османа Иса заключил соглашение с одним из туркменских вождей Чекюмом. Они вместе выступили против Кара Османа и вступили с ним в бой у Акматаша. В результате Аккоюнлус победили, Чекум и Иса были убиты (809/1406). Мардин Артукиды сменил на престоле своего племянника аль-Меликюс-Салиха. В этом случае Тамерлан освободил Ису.  

Его сын Шехабеддин Ахмед стал правителем Артукидов, которые были заперты в стенах Мардина после Исы. Когда Ахмед понял, что не может защитить Мардин от людей Аккоюнлу, он согласился с Каракоюнлу Кара Юсуфом и передал ему город (1409 г.). Хотя Кара Юсуф отдал Мосул Ахмеду, через неделю Ахмед умер. Таким образом, мардинская ветвь государства Артукидов прекратила существование.

Список правителей 
Артук б. Эксеб (или Эксек), Захиреддин

Ветвь в Хисн Кайфе и в Амиде

1102—1104 (495—498) Сукман I б. Артук, Муинэддин

1104—1109 (498—502) Ибрагим б. Сукман I; в Мардине

1109—1144 (502—539) Дауд б. Сукман, Рукнеддин; в Хисн Кайфе, затем в Хартперте

1144—1167 (539—562) Кара-Арслан б. Дауд, Фахреддин; в Хисн Кайфе, затем в Хартперте

1167—1185 (562—581) Мухаммад б. Кара-Арслан, Нуреддин; также правил в Амиде

1185—1201 (581—597) Сукман II б. Мухаммад, Кутбеддин

1201—1222 (597—619) Махмуд б. Мухаммад, Насиреддин

1222—1232 (619—629) Маудуд б. Махмуд, Рукнеддин

1232—1233 (629—630) айюбидское завоевание Хисн Кайфы и Амида

Ветвь в Хартперте

1185—1204 (581—600) Абу Бакр б. Кара-Арслан, Имадеддин

1204—1223 (600—620) Ибрагим б. Аби Бакр, Низамеддин

1223—1234 (620—631) Ахмад Хидр б. Ибрагим, Иззеддин

1234—1234 (631) Артук-шах б. Ахмад, Нуреддин

1234 (631) сельджукское завоевание

Ветвь в Мардине и Майяфарикине

около 1101—1104 (около 494—497) Якути ибн Алп-Ярук ибн Артук

1104—1104 (497) Али ибн Алп-Ярук

1114/1115-1122 (507/508-516) Иль-Гази I ибн Артук, Наджмеддин; в Мардине, а в 1118 (512) в Майяфарикине

1122—1154 (516—548) Тимурташ б. Иль-Гази I, Хусамеддин

1154—1176 (548—572) Алпы I б. Тимурташ, Наджмеддин

1176—1184 (572—580) Иль-Гази II б. Алпы, Кутбеддин

1184—1203 (580—599) Юлук-Арслан б. Иль-Гази II, Хусамеддин; потерял власть в Майяфарикине в 1185 (581)

1203—1239 (599—637) Артук-Арслан б. Иль-Гази II, Насиреддин

1239—1260 (637—658) Гази I б. Юлук-Арслан, Наджмеддин

1260—1292 (658—691) Кара-Арслан б. Гази I, Фахреддин

1292—1294 (691—693) Дауд I б. Кара-Арслан, Шамседдин

1294—1312 (693—712) Гази II б. Кара-Арслан, Наджмеддин

1312—1312 (712) Али Алпы б. Гази II, Имадеддин

1312—1364 (712—765) Махмуд б. Гази II, Шамседдин

1364—1368 (765—769) Ахмад б. Махмуд, Хусамеддин

1368—1376 (769—778) Дауд II б. Махмуд, Фахреддин

1376—1407 (778—809) Иса б. Дауд II, Мадждеддин (убит в 1407)

1407—1409 (809—812) Ахмад б. Иса, Шихабеддин

1409 (812) владения завоеваны Кара-Коюнлу

Генеалогические таблицы Артукогуллары 

ХКN — Правитель Хаснкейфа
ХN — Правитель Хартперта
МN — Правитель Мардина

|

ХКN — Правитель Хаснкейфа
ХN — Правитель Харпута
МN — Правитель Мардина
АN — Правитель Алеппо

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Списки правителей Ближнего Востока
Противники крестоносцев
Артукогуллары